Osoby o tym nazwisku:
 Leszek Korzeniecki – polski duchowny pentekostalny
 Olgierd Korzeniecki – litewski lekarz okulista, działacz społeczny i polonijny